Sergio Chiesa – maratoneta e fondista di corsa in montagna italiano
Sergio Chiesa – politico italiano